Заря — посёлок в Вологодском районе Вологодской области на реке Поченьга.

Входит в состав Майского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года был центром Гончаровского сельского поселения), с точки зрения административно-территориального деления — центр Гончаровского сельсовета.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 28 км, до центра муниципального образования Майского по прямой — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Калинкино, Деревенька, Осинник, Стрелково.

По переписи 2002 года население — 830 человек (407 мужчин, 423 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района